Хаваллі — місто в Кувейті.
 Хаваллі — адміністративна одиниця в Кувейті.